Giulia, l'équivalent italien du prénom « Julie », peut désigner :
 Ferdinandea, un mont sous-marin d'Italie situé en mer Méditerranée au large de la Sicile et aussi appelé « Giulia-Ferdinandea » ;
 l'Alfa Romeo Giulia, un modèle d'automobile du constructeur italien Alfa Romeo ;
 Cappella Giulia, un chœur du Vatican.
 Giulia, un film franco-italien de Roy Stuart, sorti en 1999.

Voir aussi 

 
 
 

Prénom féminin
Homonymie de prénom